CJD kan avse:
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom - en sjukdom
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands - en social organisation